Challandins – abitanti di Challand-Saint-Anselme
Challandins – abitanti di Challand-Saint-Victor
Challandins – abitanti di Challant (Italia)